Châtelet (Bèlgica), ciutat de Valònia 
 Émilie du Châtelet (París, 1706 – Lunéville, 1749), matemàtica, física i escriptora francesa 
 François Châtelet (1925-1985), historiador de filosofia política francès.
 Place du Châtelet, plaça de París, a la Riba Dreta del riu Sena, al límit dels districtes 1r i 4t 
 Théâtre du Châtelet, teatre de París.
 Châtelet, estació del metro de París, a prop de la Place du Châtelet.
 Châtelet - Les Halles (RER de París) - Les Halles, l'estació de rodalia central de París, unida a l'estació de Châtelet i l'estació Les Halles 
 Le Châtelet (Cher), municipi francès al departament de Cher 
 Le Châtelet-en-Brie, municipi francès al departament del Sena i Marne 
 Le Châtelet-sur-Meuse, municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Le Châtelet-sur-Retourne, municipi francès al departament de les Ardenes 
 Le Châtelet-sur-Sormonne, municipi francès al departament de les Ardenes 
 Hautepierre-le-Châtelet, municipi francès al departament del Doubs 
 Saint-Germain-le-Châtelet, municipi francès al departament del Territori de Belfort